Девани:

 Девани, Марсело (род. 1976) — аргентинский футболист.
 Девани, Омар (род. 1940) — аргентинский футболист.